Chthamalophilidae är en familj av kräftdjur. Chthamalophilidae ingår i ordningen Akentrogonida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chthamalophilidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Chthamalophilidae